Miejscowości w USA:
 Tehama – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tehama
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Tehama (ang. Tehama County) – w stanie Kalifornia